Francja:
 Gy – miejscowość i gmina

Szwajcaria:
 Gy – gmina w kantonie Genewa

Osoba:
 Pierre-Marie Gy – francuski duchowny

Inne:  
 Gy – grej (jednostka dawki pochłoniętej)
 gy – dwuznak węgierski
 .gy – domena internetowa Gujany